Le terme Bel paese peut désigner:

 Bel Paese : expression poètique ou affective pour désigner l'Italie.
  : ouvrage d'Antonio Stoppani paru en 1876.
 Bel paese : fromage italien de Lombardie.